Wartstein ist der Name 
 folgender Burgen:
 Wartstein (Mittelfranken), Burgstall bei Eichelburg bei Roth im Landkreis Roth in Bayern
 Ruine Wartstein (Württemberg), Burgruine bei Ehingen-Erbstetten im Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg 

 eines Berges:
 Wartstein (Ramsau), Berg mit Aussichtspunkt in Ramsau bei Berchtesgaden im Landkreis Berchtesgadener Land in Bayern